Lensch ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Lensch (1873–1926), deutscher Journalist, Redakteur, und Politiker (SPD), MdR
 Friedrich Lensch (1898–1976), deutscher Theologe und Leiter der Alsterdorfer Anstalten
 Jürgen Lensch (1925–2011), deutscher Tierarzt und Stiftungsgründer
 Günter Lensch (* 1930), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe, eine 1915 innerhalb der SPD entstandene nationalistische Strömung